Асама () — губернаторство (мухафаза) в Кувейте.
 Административный центр — Эль-Кувейт, который также является столицей страны.
 Площадь — , население —

География 
На западе граничит с губернаторством Джахра, на юге с губернаторством Фарвания, на востоке с губернаторством Хавалли. На севере омывается водами залива Кувейт, относящегося к Персидскому заливу. В состав провинции входят острова Файлака, Ауха и Маскан.

Административное деление 
В состав губернаторства входят 23 района:
 Abdullah Al-Salem عبدالله السالم
 Adiliya
 Bneid Al-Qar بنيد القار
 Al Da’iya الدعية
 Al Dasma الدسمه
 Doha
 Al Faiha الفيحا
 Faylakah (consisting of the islands of Failaka, Miskan, and Auhah)
 Granada
 Keifan كيفان
 Khaldiya
 Эль-Кувейт
 Al Mansouriah المنصورية
 Murgab
 Al-Nuzha النزهه
 Al Qadisiya القادسية
 Qurtoba قرطبة
 Rawdah
 Al Shamiya الشامية
 
 Сулайбихат
 Al Surra السره
 Al Yarmouk اليرموك

Экономика 
Асама на арабском языке значит «столица». В этом регионе собрано большинство финансовых и деловых центров Кувейта, таких например, как Кувейтская фондовая биржа.

Примечания 

 
Провинции Кувейта